Chilena puede referirse a:

 Chilena, también chileno en m., diminutivo del gentilicio femenino de quien nace en Chile.
 Chilena, movimiento espectacular en el fútbol; el cual se hace lanzando una patada en el aire de espaldas al lugar donde se quiera colocar el balón.